

Muziek
 De Vrijbuiters (trio) - een Zuid-Hollandse muziekgroep, die begin jaren 90 enkele hits scoorde
 De Vrijbuiters (band) - een Limburgse muziekgroep, die dialectpop zong en bestond van 1970 tot 1985

Televisie
 Vrijbuiters (televisieserie)